Helton kan stå för:

 Helton – samma som två halvtoner i en skala
 Helton, Cumbria – en by i norra England
 Helton Arruda (1978–), en brasiliansk fotbollsmålvakt